Ріо-Бранко (, буквально «Біла річка») — назва декількох річок, міст та інших назв у португаломовному світі, зазвичай у Бразилії.

Нагороди 

 Барон Ріо-Бранко — титул бразильського політика й дипломата Жозе Марія да Сілва Параньос (1845—1912)

Навчальні заклади 

 Ріо-Бранко — навчальний інститут з підготовки спеціалістів в області міжнародних відносин і дипломатів в Бразилії (м. Бразиліа).
 Ріо-Бранко — місто в Уругваї

Спорт 
 Ріо-Бранко (порт. Clube Esportivo Rio Branco) — футбольний клуб з міста Кампус-дус-Гойтаказіс штату Ріо-де-Жанейро.
 Ріо-Бранко (порт. Rio Branco de Andradas Futebol Clube) — футбольний клуб з міста Андрадас штату Мінас-Жерайс.
 Ріо-Бранко (порт. Rio Branco Sport Club) — футбольний клуб з міста Паранагуа штату Парана.
 Ріу-Бранку (порт. Rio Branco Football Club) — футбольний клуб з міста Ріу-Бранку штату Акрі.
 Ріо-Бранко (порт. Rio Branco Esporte Clube) — футбольний клуб з міста Американа штату Сан-Паулу.
 Ріо-Бранко (порт. Rio Branco Atlético Clube) — футбольний клуб з міста Виторія штату Эспіріту-Санту.

Див. також 
 Ріу-Бранку